Le nom flamand Corman provient du moyen néerlandais cornman (de corn ou koren: blé ou autre céréale et man:homme) : négociant de céréales.

Déclinaison

Lorsqu'il se décline sans -n- et/ou avec -eu- au lieu de -oo-, il peut être dérivé de keurmeester: fonctionnaire chargé d'évaluer la teneur en métal noble.
 
Le nom peut se décliner :
avec ou sans le suffixe génitif -s
avec -oo-, -o-, -oe-, -eu-
avec K- ou C- initial
avec la partie -man comme -mann (allemand) ou -menne
avec ou sans le -n de koren (voir plus haut)

Variantes
Cooreman, Cooremans, Coreman, Coremans, Coorman, Corman
Cormann, Cormanne, Cormant
Korenman, Kornmann, Korman, Kormann
Koreman, Koremans, Kooreman, Kooremans
Koriman
Correman, Corremans, Korremans
Coeremans
Ceurremans, Keuremans
Keuremenne, Keuremennen
Kurman, Kurmann

Patronyme

Roger Corman (né en 1926), cinéaste américain
Louis Corman (1901-1995), inventeur français de la morphopsychologie
Cid Corman (1924-2004), poète américain
Ellis Corman (1894-1956), homme politique canadien en Ontario
Maddie Corman (née en 1970), actrice américaine
Sandrine Corman (née en 1980), animatrice belge et Miss Belgique en 1997

Autre
Corman, une marque de beurres industriels appartenant au groupe Bongrain

Patronyme néerlandais
Patronyme belge